Grillon steht für:

 Grillon, eine Gemeinde im Département Vaucluse, Frankreich 
 Grillon, eine Ortschaft in der Gemeinde Choisy im Département Haute-Savoie, Frankreich

Grillon ist der Familienname folgender Personen:
 André Grillon (1921–2003), französischer Fußballspieler und -trainer
 Edme Jean Louis Grillon (1786–1854), französischer Architekt
 Kenji Grillon (* 1989), französischer Karateka
Siehe auch:
 Grillons